Bieg indywidualny mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2019 odbył się 13 marca w Östersund. Była to siódma konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 103 zawodników, z których 98 ukończyło zawody. Mistrzem świata został Niemiec Arnd Peiffer, srebro zdobył Bułgar Władimir Iliew, a trzecie miejsce zajął Tarjei Bø z Norwegii.

Najwyżej sklasyfikowanym z Polaków był Łukasz Szczurek, który zajął 50. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2019